Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A1 ist die sechste Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird. In dieser Spielzeit wurde die Anzahl an Qualifikationsplätzen für die Copa Libertadores Femenina auf zwei erhöht.

Die Série A1 der Saison 2018 startete mit dem ersten Spieltag am Mittwoch, den 25. April und endete mit dem letzten Finalspiel am Freitag, den 26. Oktober. Den Meistertitel sicherte sich erstmals der Sport Club Corinthians Paulista aus São Paulo.

Termin 

Am 4. Dezember 2017 gab die CBF den Terminkalender für die Saison 2018 der Série A1 bekannt. Die Erstligameisterschaft startet drei Tage nach dem Finale der Südamerikameisterschaft in Chile mit dem ersten Spieltag am 25. April und endet mit dem letzten Finalspiel am 24. Oktober 2018.

Teilnehmende Vereine

Modus 
Die sechzehn teilnehmenden Vereine sind in zwei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Jedes Team tritt dabei in einer Hin- und Rückrunde gegen jeden Gruppengegner an, so dass jedes Team minimal vierzehn Spiele zu bestreiten hat. Der jeweilige Gruppenletzte steht als Absteiger in die Série A2 der folgenden Saison fest. Die jeweils besten vier einer Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, in der die Auswärtstorregelung gilt. Beide Finalisten werden am Saisonende deshalb auf maximal zwanzig Spiele kommen und die Meisterschaft unter sich ausspielen.

Die Auslosung der Gruppen und der Spielplan sind am 3. April 2018 bekannt gegeben wurden.

Qualifikationsrunde

Gruppe A 

||
|

|-
! colspan="4" style="text-align:center"| Rückrunde Gruppe A

|}
|}

Gruppe B 

||
|

|-
! colspan="4" style="text-align:center"| Rückrunde Gruppe B

|}
|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="4"| 0:1 Adriana (45.+2')

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="4"| 1:0 Millene (1.); 2:0 Yasmim (7.); 3:0 Marcela (52., SS); 4:0 Adriana (68.)

|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 

 Im Finalrückspiel am 26. Oktober 2018 erzielte Millene (SC Corinthians) nach nur siebzehn Sekunden das schnellste Finaltor der Meisterschaftsgeschichte.
 Als erste Zweitligaaufsteiger sind Portuguesa und der Pinheirense EC auch die ersten Direktabsteiger der Meisterschaftsgeschichte. Pinheirense stellte dabei den Negativrekord von vierzehn Niederlagen in vierzehn Spielen mit einer Tordifferenz von −63 auf.

Saison 2018 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A2
 Campeonato Brasileiro Série A 2018 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2018
B